Brockhall – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Brockhall Village – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)